Зураб Васильевич Кипшидзе (; род. 10 августа 1953 года, Тбилиси) — советский и грузинский актёр и телеведущий. Заслуженный артист Грузинской ССР (1985).

Биография 

 В 1970—1971 гг. учился в Тбилисском театральном институте имени Ш. Руставели.
 В 1976 году окончил ВГИК (мастерская Герасимова и Макаровой).
 С 1976 года работал в Тбилисском театре киноактера.
 С 2010 года по 2012 год вел передачу «История в лицах» на телеканале «Первый кавказский».
 С 2017 года является ведущим программы, посвященной деятелям грузинского искусства на первом канале телевидения Грузии.
 Актер тбилисского театра имени Михаила Туманишвили.

Фильмография 

  — Он убивать не хотел — Кочойя
  — Тепло твоих рук — Апрасион
  — Когда зацвёл миндаль — Зура
  — Дочки-матери — Резо
  — Трын-трава — Зураб, студент на танцах
  — Зелёный остров надежды — Гоги
  — Земля отцов наших — Лаша
  — Твой сын, Земля — учитель
 1980 — Шальная пуля — Васо Киквидзе
  — Путь домой — Гага, похититель людей
  — Для любителей решать кроссворды — Отар Оболадзе, он же «Интеллигент»
 1982 — Примите вызов, сеньоры! — Фабрицио
  — Клятвенная запись — Александр Амилахвари
  — Легенда о Сурамской крепости — Дурмишхан, возлюбленный Вардо
  — Багратион — Роман Багратион
 1985 — Нейлоновая ёлка — пассажир с пластырем
 1985 — Песня об Арсене (Simgera Arsenaze) — Заал
 1985 — Путешествие молодого композитора — Елисбар Церетели
  — Весёлая хроника опасного путешествия — Ясон
  — Браво, Альбер Лолиш! — Алик-Амбако Лолишвили, он же Альбер Лолиш
 1987 — Приключения Элли и Рару — Ило, отец Элли
  — Житие Дон Кихота и Санчо — Гамлет
 1988 — Ашик-Кериб — читает русский текст
  — Дети греха — Мгелика
 1989 — Одинокий охотник — Андро
  — Осада
 1990 — Стена
  — Путешествие товарища Сталина в Африку — Исмаилов, сотрудник МГБ
  — День рождения Анны
 1992 — Счастливая деревня
  — Экспресс-информация — Дуглас Мхеидзе/Заза Леванович
  — Убиенная душа — Артур Берзин
  — Тени прошлого
  — Смерть Орфея — профессор Вахтанг Итриели
  — Время танцора — Темур
  — Дорогая М
 1999 — Кавалер ордена Одиночества
  — Лето, или 27 потерянных поцелуев — учитель
 2000 — Мистерии — Кока
  — Антимоз Ивериели
  — Дронго — Гурам Хотивари
 2002 — Волчья лезгинка (Грузия)
 2002 — Ледниковый период — Гурам Павликадзе
  — Ещё одна грузинская история
  — 27 драконов (Грузия)
  — И шёл поезд — Гено, поэт-алкоголик
  — Три дома
 2008 — Морской патруль — Ромео, бывший вор в законе
 2008 — Васильевский остров — Тенгиз Шалвович Георгиашвили
  — Зона конфликта — вор в законе
 2009 — Чудо — Альберт Вахтангович
  — Все ушли — Гарри
  — Трудно быть богом — Зураб
  — Синдром Петрушки — Тедди Вильковский
  — Ничто не случается дважды — Азиз
  — В винном отражении
  — Мир! Дружба! Жвачка! — Зураб Отарович
  — Янычар — Климентий

Музыкальные видео 

 2013 — НЕАНГЕЛЫ — РОМАН — в роли главного героя

Озвучивание мультфильмов 
  — Легенда о вине — читает текст

Признание 
 Лауреат премии «Ника», категория «Лучшая роль второго плана» (1997) фильм «Время танцора».
 Заслуженный артист Грузинской ССР (1985).
 Лучший актер года по версии союза театральных критиков Грузии (2017).

Ссылки 
 Зураб Кипшидзе

Выпускники Тбилисского театрального университета
Выпускники ВГИКа
Лауреаты премии «Ника»
Телеведущие Грузии
Заслуженные артисты Грузинской ССР